L'hétérodicité est le caractère de ce qui est hétérotique. Hétérotique indique ici un hybride de corde, les supercordes et la Théorie des cordes bosoniques.



Étymologie  

Hétérotique vient du mot hétérosis.

Antonymes 
 Réciproque
 Synallagmatique

Voir aussi 
 Théorie des cordes bosoniques
 Théorie des cordes

Théorie des cordes